Concacaf-mästerskapet 1985 spelades i hemma- och bortamöten under perioden 24 februari-14 september 1985. Kanada vann turneringen före Honduras och  Costa Rica. Kanadas lag fick i och med segern en biljett till VM 1986 i Mexiko. I sista omgången vann Kanada med 4-1 mot Honduras på King George V Park i St. John's, Newfoundland.

Kvalificering

Slutturnering

Första omgången

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Slutomgång

Kanada kvalificerade för VM 1986.

Skytteligan
5 mål
  Roberto Figueroa

4 mål
  Dale Mitchell

3 mål
  Porfirio Armando Betancourt
  Johnny Williams
  Igor Vrablic

Källor

Noter

Externa länkar
 CONCACAF Championship 1985 on RSSSF Archive
 Canada - 1985 CONCACAF Champions

1985 i Nordamerika
1985
Fotbollsåret 1985